

Anno 
 792 o 792 a.C.

Codici 
 792 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di University of Rhode Island, a Quonochontaug, nella Contea di Washington (Rhode Island), degli USA

Matematica 
 792 – numero